Floriano Peixoto puede referirse a:

Floriano Vieira Peixoto, militar brasileño y segundo presidente de la república;
la ciudad de Floriano Peixoto, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul;
la plaza Floriano Peixoto, también conocida como Cinelândia, ubicada en el centro de Río de Janeiro, Brasil;
el Museo Palacio Floriano Peixoto, ubicado en Maceió, estado de Alagoas, Brasil.